Rothwell puede referirse a:

 Rothwell (Australia)
 Rothwell (Canadá)

Inglaterra:
 Rothwell (Lincolnshire) 
 Rothwell (Northamptonshire)
 Rothwell (Yorkshire del Oeste)